Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1936 rozegrano w dniach 22 czerwca – 3 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Pat Hughes /  Raymond Tuckey -  Charles Hare /  Frank Wilde, 6–4, 3–6, 7–9, 6–1, 6–4

Gra podwójna kobiet 
 Freda James /  Kay Stammers –  Sarah Fabyan /  Helen Hull Jacobs, 6–2, 6–1

Gra mieszana 
 Dorothy Round  /  Fred Perry –  Sarah Palfrey Cooke /  Don Budge, 7–9, 7–5, 6–4

Przypisy 

Wimbledon według lat
1936 w tenisie ziemnym
1936 w Wielkiej Brytanii